Baize bezeichnet:
 Baize (Orne), einen Fluss in Frankreich, rechter Nebenfluss der Orne
 Baize (Fontenai), einen Fluss in Frankreich, linker Nebenfluss der Orne, Mündung in Fontenai-sur-Orne
 (1591) Baize, Asteroid des Hauptgürtels